Ве́лес-Ру́био () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Велес. Занимает площадь 282 км². Население 7138 человек (на 2010 год). Расстояние 175 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Vélez-Rubio
 Vélez-Rubio

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии